Воронцо́в (Воронцо́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Воронцов

А 
 
 
 Воронцов, Анатолий Евгеньевич (1933—2017) — народный депутат СССР (1989—1991), депутат Государственной думы РФ (1993—1995).
 
 Воронцов, Артемий Иванович (1748—1813) — российский сенатор, действительный тайный советник.

В 
 Воронцов, Валентин Викторович (1922—2010) — российский селекционер.
 Воронцов, Валерий Владимирович (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Воронцов, Виталий Иванович (1935—1994) — советский физик, профессор, доктор физико-математических наук.
 Воронцов, Владилен Борисович (1930—1994) — советский синолог, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Проблемы Дальнего Востока».

Г 
 Воронцов, Григорий Васильевич — деятель ВКП(б), 2-й секретарь обкома ВКП(б) Бурят-Монгольской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Д 
 Воронцов, Даниил Семёнович (1886—1965) — советский электрофизиолог.

Е 
 Елевферий (Воронцов) (в миру Вениамин Александрович Воронцов; 1892—1959) — епископ Русской православной церкви, Митрополит Ленинградский и Ладожский.

И 
 
 Воронцов, Игорь Михайлович (1935—2007) — советский, российский педиатр, доктор медицинских наук, профессор.

К

М

Н

О 
 Воронцов, Ольгерд Риксович (род. 1927) — российский кинорежиссёр.

П 
 
 Воронцов, Пётр Афанасьевич (1893—1919) — российский революционный деятель, большевик.

Р 
 Воронцов, Реджинальд Иванович (род. 1937) — конструктор, создатель велосипеда «Тахион».
 Воронцов, Роман Илларионович (1707—1783) — государственный деятель. Брат Михаила Илларионовича.

C

Т

Ф 
 Воронцов, Фёдор Семёнович (ум. 1546) — брат Михаила Семёновича Воронцова и сын Семёна Ивановича Воронцова, боярин и думный советник.

Ю 
 Воронцов, Юлий Михайлович (1929—2007) — советский и российский дипломат.



См. также 
 Воронцовы — о дворянском роде
 Воронцовы-Вельяминовы
 Воронцовы-Дашковы
 Воронцов переулок — улица в Санкт-Петербурге
 Воронцова дача — усадьба канцлера М. И. Воронцова на Петергофской дороге под Санкт-Петербургом